Reichstag steht für:

 Reichstag, eine Reihe ständischer Versammlungen und Volksvertretungen im deutschen Sprachraum
 Reichstag (Heiliges Römisches Reich)
 Reichstag (Österreich)
 Reichstag (Norddeutscher Bund)
 Reichstag (Deutsches Kaiserreich)
 Reichstag (Weimarer Republik)
 Reichstag (Zeit des Nationalsozialismus)

 Rigsdag, bis 1849 Versammlung der dänischen Reichsstände 
 Rigsdag, 1849 bis 1953 Gesamtheit beider Kammern des dänischen Parlaments, siehe Landsting und Folketing
 Eduskunta, schwed. Riksdag, Finnlands Einkammerparlament, siehe Finnisches Parlament
 Riigikogu, Estlands Einkammerparlament, auch übersetzt als Staatsversammlung, Reichsversammlung
 Teikoku Gikai, Zweikammerparlament des japanischen Kaiserreiches, siehe Reichstag (Japan)
 Riksdag, Schwedens Einkammerparlament, siehe Reichstag (Schweden)
 Magyar Országgyűlés, ständischer Landtag und Parlament des Königreichs Ungarn bis 1918, siehe Reichstag (Ungarn)
 Ståndsriksdag, Vertretung der Schwedischen Stände, siehe Schwedischer Ständereichstag

Gebäude:
 Reichstagsgebäude, vormals Reichshaus, Berlin, heute Sitz des Deutschen Bundestages
 Eduskuntatalo/Riksdagshuset, Helsinki, siehe Finnisches Parlament #Gebäude
 Riksdagshuset, Stockholm, Schweden

Siehe auch:
 Bundestag (Begriffsklärung)
 Landtag (Begriffsklärung)